MA-04 steht für:
 Oriental (1997–2015), ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Rabat-Salé-Kénitra, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung